James S. Wadsworth – amerykański filantrop, polityk i generał 
 James Jeremiah Wadsworth – amerykański polityk i dyplomata
 James Wolcott Wadsworth – amerykański polityk
 James Wolcott Wadsworth – amerykański polityk